Hostage (álbum) — da banda Rez Band, lançado no final de 1984
Hostages (telessérie) — americana, estreada em 2013

Filmes
The Hostage (1917) — americano, dirigido por Robert Thornby
Hostage (2005) — americano de 2005, dirigido por Florent Emilio Siri

Ver também
Refém — hostage em inglês

Desambiguações de cinema